25. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 2001/2002 rozpoczął się 9 listopada 2001 w kanadyjskim Calgary. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 27 stycznia 2002 w niemieckim Winterbergu. Najważniejszymi imprezami sezonu były zimowe igrzyska olimpijskie oraz mistrzostwa Europy.

Puchar Świata rozegrany został w 7 miastach, 5 krajach, na 2 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Altenberg, Königssee, Winterberg.

W klasyfikacji generalnej jedynek kobiet bezkonkurencyjne były Niemki. Pierwsze miejsce zajęła Sylke Kraushaar, która czterokrotnie wygrywała zawody, a dwa razy zajęła miejsce na podium. W jedynkach mężczyzn już po raz dziesiąty zwyciężył Austriak Markus Prock, który wygrał tylko jedne zawody. Zaraz za jego plecami znaleźli się Włoch Armin Zöggeler oraz Niemiec Georg Hackl. W dwójkach mężczyzn drugi sukces odnieśli Niemcy Patric Leitner i Alexander Resch. W pokonanym polu zostawili swoich rodaków Steffena Skela i Steffena Wöllera oraz parę austriackich kuzynów Markusa i Tobiasa Schieglów.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
  DNF - nie ukończyła

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
  DNF - nie ukończył

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli

Bibliografia 
 Wyniki Pucharu Świata na stronie FIL

2001 w sportach zimowych
2002 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie